Оржів — селище міського типу, Рівненська область, Рівненський район
 Оржів — село, Житомирська область, Народицький район